Лос Караско има више значења:

 Лос Караско (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Караско (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Караско (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику